V23, V-23 ou V.23  peut faire référence à :
 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, d’après la classification internationale des maladies ;
 V.23, un standard de modems téléphoniques ;
 V-23, une autoroute urbaine espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres